Олег Викторович Колев (; род. 9 марта 1973 года, с. Сухолужье, Белгород-Днестровский район, Одесская область) — украинский журналист, политик.

Народный депутат Украины IX созыва.

Биография 
Окончил исторический факультет Измаильского государственного педагогического института.

Он работал учителем истории, был журналистом региональных медиа.

Колев является директором ЧП "Редакция газеты «Придунайские вести».

Политическая деятельность 
Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» на парламентских выборах 2019 года (избирательный округ № 134, часть Малиновского района города Одессы). На время выборов: руководитель ЧП "Редакция газеты «Придунайские вести», беспартийный. Проживает в городе Измаил Одесской области.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт
 

Персоналии:Измаил
Выпускники Измаильского гуманитарного университета
Члены партии «Слуга народа»
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва